Michelwerke ist der Name mehrerer Unternehmen

 Michelwerke (Montanunternehmen), Montanunternehmen in Halle
 Michel-Werke, Elektrotechnikunternehmen in Augsburg